Mglizj (bulgariska: Мъглиж) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Mglizj och regionen Stara Zagora, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Mglizj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mglizj är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Mglizj. Närmaste större samhälle är Kazanlăk,  km väster om Mglizj.

Trakten runt Mglizj består till största delen av jordbruksmark. Runt Mglizj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Stara Zagora (region)